Tidsresenärerna kan syfta på:

Tidsresenärerna (TV-serie) (Time Team), brittisk TV-serie (1994–) om arkeologiska utgrävningar.
Tidsresenärerna (fransk serie) (i original Les Chrono Kids), en fransk tecknad serie av Zep (manus) och Stan & Vince (bild), utgiven på svenska 2012 (Albumförlaget).
Tidsresenärerna (tecknad serie), en tecknad äventyrsserie av Chuck Dixon och Andrés Klacik, publicerad 1992 på svenska i tidningen Fantomen.